Los puntos suspensivos se representan con el símbolo formal "…" (tres caracteres de punto uno detrás de otro), y actualmente opcionalmente "…" (un solo carácter con tres puntos en horizontal). 

El término puntos suspensivos cuyo símbolo lleva por nombre formal elipsis (del griego ἔλλειψις, élleipsis, "omission"), puede referirse a:

Lingüística 
 en lingüística, los puntos suspensivos o elipsis, es la supresión de algún elemento del discurso (utilizada en el lenguaje general) que no llega a contradecir las reglas gramaticales;
 en particular, a la elipsis, una figura retórica utilizada en la literatura que consiste en la supresión de algún término de la oración;

Ciencias exactas y ciencias naturales 
 en matemáticas y otras ciencias, la elipsis, puntos suspensivos, ad infinitum o sucesión matemática es un símbolo que indica repetición generalmente infinita de un término, valor o secuencia, véase Anexo:Símbolos matemáticos. Su uso fue formalizado por François Viète en su obra Canon mathematicus (~1570).

Entretenimiento 
 en el cine, a la elipsis o puntos suspensivos, es la supresión del tiempo innecesario en la narración de una historia.
 a Elipsis, un disco de Rapsusklei & Hazhe;
 ...(Puntos suspensivos), película argentina dirigida por Edgardo Cozarinsky, producida en 1970
 Puntos suspensivos, tema instrumental, del sencillo Hechizo (1968), del grupo Los Pekenikes 
 Elipsis, una película venezolana estrenada en el 2006.

Referencias